Мечит може да се отнася за:

 Мечит, връх в Рила (2568 m);
 Мечит, хижа в Рила.